

Персоналії 

 Бабин Микола — український історик, географ
 Мітч Бабин — канадський хокеїст.

Топоніми 

Села:
 Бабин — Вінницька область, Іллінецький район
 Бабин — Івано-Франківська область, Косівський район
 Бабин — Рівненська область, Рівненський район
 Бабин — Чернівецька область, Чернівецький район
 Бабин — Чернівецька область, Дністровський район

 Бабин — назва села Калинівка Корецького району Рівненської області до 1963 року

Городище:
 Бабин — слов'янське городище-святилище неподалік села Бабин Кельменецького району Чернівецької області

Див. також 
 Бабин Яр
 Бабин торжок
 Бабин-Зарічний
 Середній Бабин